« Les Tigres volants » est le surnom d'une escadrille aérienne de chasse américaine basée en Chine durant la Seconde Guerre mondiale.
Par extension, le nom désigne également :
 La 14th USAAF, qui en a pris la succession durant le conflit, et a repris le même surnom
Tout particulièrement le 23d Fighter Group, unité de la 14th USAAF ayant incorporé une partie du personnel des premiers Tigres volants et fait figurer le surnom sur son emblème.

Fiction, jeux et œuvres diverses 
 Les Tigres volants (Flying Tigers, 1942) est le titre d'un film de propagande américain, réalisé par David Miller, avec John Wayne.
 Les Tigres Volants, ou Tigres Volants, est le titre du quatrième album (bande dessinée), paru en 1951, des Aventures de Buck Danny. Il est scénarisé par Charlier et dessiné par Charlier et Hubinon.
 Les Tigres volants est le nom d'une série de bandes dessinées (cinq volumes parus de 1994 à 2000, scénarisés par Félix Molinari, dessinés par Richard D. Nolane et Olivier Raynaud), inspirée de l'histoire des Tigres volants.
 Tigres volants est le nom d'un jeu de rôle.

Voir aussi